Królikowo ist ein polnischer Ortsname:
 Królikowo (Olsztynek), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Königsgut, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Krolikowo (Szubin), Ort im Powiat Nakielski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1919 Krolikowo, 1939 bis 1945 Königsrode, Kreis Schubin, Posen
 Królikowo (Stary Dzierzgoń), Ort im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945 Königssee, Kreis Mohrungen, Ostpreußen

Siehe auch:
 Kralikova